(englisch für ‚Elefant und Burg‘) steht für:

 Elephant and Castle (London), Viertel im London Borough of Southwark
 Bahnhof Elephant & Castle, Bahnhof im London Borough of Southwark